Ин дъ Ред Рекърдс е независим музикален лейбъл, основан през 1991 от Лари Харди () в Лос Анджелис, Калифорния. Лейбълът е популярен с гараж-пънк музиката, която издава.

Изпълнители

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Ин дъ Ред Рекърдс
 Страница на Ин дъ Ред Рекърдс в MySpace
 Страница на Ин дъ Ред Рекърдс в Twitter
 Страница на Ин дъ Ред Рекърдс във Фейсбук

Независими звукозаписни компании в Калифорния
Звукозаписни компании в Лос Анджелис
Основани в САЩ през 1991 година